, une communauté non incorporée, du comté de Weld dans le Colorado.
 Galeton, un borough du comté de Potter, en Pennsylvanie.